Obiekty geograficzne:
 McKinley – obecnie Denali, najwyższy szczyt Ameryki Północnej w górach Alaska
 Morze McKinley – inna nazwa Morza Wandela w Arktyce

Miejscowości w USA:
 McKinley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 McKinley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 McKinley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 McKinley (ang. McKinley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet
 McKinley (ang. McKinley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 McKinley (ang. McKinley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 McKinley (ang. McKinley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 McKinley (ang. McKinley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Polk
 McKinley (ang. McKinley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
 McKinley (ang. McKinley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 McKinley (ang. McKinley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 McKinley (ang. McKinley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 McKinley (ang. McKinley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McKinley (ang. McKinley County) – w stanie Nowy Meksyk

Ludzie noszący nazwisko McKinley:
 William McKinley (1843-1901) – prezydent USA
 Ida McKinley (1984-1907) – pierwsza dama USA
 Chuck McKinley (1941-1986) – tenisista amerykański
 John McKinley (1780-1852) – senator i sędzia Sądu Najwyższego USA

Inne
 McKinley – kodowa nazwa mikroarchitektury pierwszych generacji mikroprocesorów Itanium 2 firmy Intel